

Geografia 
 Salas – comune spagnolo situato nella comunità autonoma delle Asturie
 Salaš – comune della Repubblica Ceca facente parte del distretto di Uherské Hradiště
 Salaš – villaggio serbo nel distretto di Zaječar
 Distretto di Salas – distretto della provincia di Lambayeque in Perù

Persone 
 Alfonso Rodríguez Salas (1939-1994) – calciatore spagnolo 
 Antonio Salas Quinta (1985) – calciatore spagnolo
 Christian Fernández Salas (1985) – calciatore spagnolo
 Esteban Salas y Castro (1725-1803) – compositore e presbitero cubano
 Fernando Salas (1985) – giocatore di baseball messicano
 Fernando de Valdés y Salas (1483-1568) – politico e vescovo spagnolo
 Franklin Salas (1981) – calciatore ecuadoriano
 Greg Salas (1988) – giocatore di football americano statunitense
 Guillermo Salas (1974) – ex calciatore peruviano
 Javier Adolfo Salas (1993) – giocatore di calcio a 5 paraguaiano
 Jesús Salas Barraza (1888-1956) – generale messicano
 José Antonio González de Salas (1588-1654) – umanista e scrittore spagnolo
 José Mariano Salas (1797-1867) – generale e politico messicano
 Joseph Salas (1905-1987) – pugile statunitense
 Joseph Chhmar Salas (1937-1977) – vescovo cattolico cambogiano
 Juan Adrián Salas (1990) – giocatore di calcio a 5 paraguaiano
 Juan José Estella Salas (1956) – ex calciatore spagnolo
 Maikel Salas (1981) – pallavolista cubano naturalizzato italiano
 Marcelo Salas (1974) – dirigente sportivo ed ex calciatore cileno
 Marina Salas (1988) – attrice spagnola
 Mario Salas (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore cileno
 Maximiliano Salas (1997) – calciatore argentino
 Óscar Salas (1993) – calciatore honduregno
 Raimon de las Salas (...–...) – trovatore provenzale
 Víctor Salas (...–2016) – cestista argentino
 Wilma Salas (1991) – pallavolista cubana naturalizzata azera

Televisione 
 Paquita Salas – webserie spagnola creata e diretta da Javier Calvo e Javier Ambrossi